Arbetsmarknadsregion kan syfta på:

 A-region – ett svenskt statistiskt begrepp, 70 sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader som har funnits sedan 1960-talet
 Lokal arbetsmarknadsregion – en indelning av Sverige i lokala arbetsmarknadsregioner LA-region som funnits som statistiskt begrepp sedan 1990 och revideras vart femte år.

Se även
FA-region 
Regionförstoring
Region

Sveriges administrativa indelning